Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 20., 21. и 23. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светског првака из Дохе 2019. бранио је Донаван Брејжер из САД .

Земље учеснице 
Учествовало је 45 такмичара из 26 земаља.

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (4)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (4)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 800 метара за мушкарце пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих атлетичара 2022. године на 800 метара, пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 20. јула 2022. године по локалном времену. У полуфинале пласирани су по 3 првопласирана из сваке од 6 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 20. јула 2022. године по локалном времену. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв).,,

Финале 
Финале је одржано 23. јули 2022. године у 18:10 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати трке на 800 метара на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном